Aitkin ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aitkin (Minnesota)
 Aitkin County, Minnesota
 Aitkin Township, Minnesota

Person:
 Alexander Aitkin, General von Oberkanada

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Aitkin Carnegie Library, in Aitkin, Minnesota, ID-Nr. 82002924
 Aitkin County Courthouse and Jail, in Aitkin, Minnesota, ID-Nr. 82002923

Siehe auch:
 Aitken